En la mitología griega, el nombre de Cleobule () se refiere a:

Cleobule, esposa de Aleo de Tegea, madre de Cefeo y Anfidamante.

Cleobule, madre de Leito con Lacrito; alternativamente, madre de Arcesilao con Aléctor (Electrión).

Cleobule, hija de Eolo o Eopolo, una de las posibles madres de Mirtilo con Hermes.

Cleobule, madre de Fénix con Amíntor.

Cleobule, madre de Leonteo con Corono.

Cleobule, hija de Éurito y posiblemente la madre de Prótoo con Tentredón.

Cleobule en una fuente es madre de Anfímaco con Ctéato en lugar de Teronice.

Cleobule, madre de Eurípides con Apolo, según manifiesta Higino. Si se trata de una leyenda diferente desconocida o simplemente una corrupción del texto es incierto.

Notas y referencias 

Mujeres en la mitología griega